Ženská dvouhra Monterrey Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. 

Vítězkou se stala druhá nasazená Kanaďanka Leylah Fernandezová, jež ve finále za 2.52 hodiny zdolala kolumbijskou turnajovou pětku Camilu Osoriovou po těsném třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 7–6. V prvním vzájemném duelu mezi ženami odvrátila 19letá Fernandezová pět mečbolů 20leté Osoriové. Obě se často utkávaly v juniorské kategorii včetně tří zápasů na grandslamu.  V probíhající sezóně si kanadská světová jednadvacítka připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, jímž obhájila trofej z roku 2021.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Monterrey Open
WTA Tour 2022